Карача́й — засыпанное озеро в Челябинской области России. С октября 1951 года используется для хранения радиоактивных отходов ПО «Маяк». С 1986 года велись работы по засыпке водоёма. 26 ноября 2015 года работы по консервации озера объявлены завершёнными.

История 

Озеро Карачай расположено в центральной части водораздельного пространства озёр Улагач, Татыш, Малая Нанога, Кызылташ и реки Мишеляк на территории промплощадки химкомбината ПО «Маяк».

На плане генерального межевания Екатеринбургского уезда Пермской губернии 1790 года озеро значилось как Карагайсасъ. В маловодные годы оно пересыхало до состояния болота, и топографами не всегда было отмечено. До современности дошло под названием «Карачай».

По воспоминаниям Б. В. Броховича идея использовать Карачай в качестве хранилища принадлежит Е. П. Славскому. Последний рассказывал, что хранилище «Карачай» организовал он. Две ёмкости для хранения жидких отходов — «банки» — по 500 кубов были наполнены, но необходимого количества плутония не было наработано. Тогда Славский предложил сливать отходы в болото, в которое превратилось на тот момент озеро, согласовав решение с А. И. Бурназяном. (Начальник 3-го Главного управления при Минздраве СССР, заместитель министра здравоохранения СССР в 1956—1981 гг.).

По воспоминаниям ветеранов «Маяка», в 1947—1948 годах директор завода № 25 П. И. Точёный и комендант завода Жирнов ходили на Карачай стрелять уток. Но, учитывая темп и напряжённость работ в то время, а также персональный запрет руководителя Спецкомитета Л. П. Берия на охоту и рыбалку для руководителей Базы-10, подобные случаи были, скорее всего, единичны.

Для решения проблемы реки Течи 7 августа 1951 года комиссией под председательством А. П. Александрова было принято решение об использовании болота верхового типа «Карачай» для сброса дебалансных отходов комплекса «С». Начиная с октября 1951 года озеро Карачай (спецводоём-9, «В-9») использовалось для удаления жидких радиоактивных отходов.

Проблемы озера 
За время эксплуатации в озере скопилось около 150 млн кюри (эквивалентно 6 Чернобылям) долгоживущих радионуклидов (в частности цезий-137 и стронций-90), площадь озера составляла 26 гектар. Потенциальная опасность водоёма заключалась в возможности поступления радиоактивных аэрозолей в атмосферу при аномальных метеорологических условиях (смерч) и в загрязнении подземных вод. Согласно расчётам Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН в случае разноса пыли, содержащей радионуклиды, в зоне заражения оказались бы территории Челябинской, Томской, Свердловской областей и Красноярского края, при этом от радиационного поражения погибло бы до 20 000 человек.

Изменение метеорологических условий (превышение количества атмосферных осадков над испарением), начиная с середины 1980-х годов, вызвало повышение уровня водоёма, поэтому работы были приостановлены. Потребовалась разработка новых решений по консервации водоёма с учётом изменившихся метеорологических условий. Было выявлено, что рост уровня воды в основном вызван инфильтрацией и поверхностным водостоком с засыпанной части озера. Был выполнен базовый прогнозный расчёт изменения уровня воды в озере, а также проведен анализ возможных технических мероприятий по стабилизации и снижению её уровня. Таковыми были признаны гидроизоляция закрытой части водоёма, сооружение водоотводного нагорного канала и водоотводной канавы. В результате реализации этих решений в 2005—2007 годах площадь озера сократилась с 11,6 га до 7,8 га. По прогнозу 2011 года полное закрытие водоёма с учётом выполненных подготовительных работ должно было занять один-два года после пуска в эксплуатацию комплекса по переработке РАО средней активности на ФГУП «ПО „Маяк“».

Последний квадратный метр на водоёме засыпан 26 ноября 2015 года. На реализацию проекта выделили около 17 миллиардов рублей. Водоём был полностью закрыт скальным грунтом и бетонными блоками. Позже дополнительно соорудят несколько гидроизолирующих слоёв. Будет производиться постоянный мониторинг состояния геологической среды вокруг этого объекта.

Также велись работы по всему Теченскому каскаду водоёмов в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».

См. также 
 Восточно-Уральский заповедник

Примечания

Литература 
 
 Толстиков В. С., Кузнецов В. Н. Ядерное наследие на Урале: исторические оценки и документы / Серия «Атомные города Урала» под гл. ред. Алексеева В. В., Рыкованова Г. Н.: Институт истории и археологии УрО РАН, УрГЭУ, ЧГИК — Екатеринург: Банк культурной информации, 2017—400 с. — ISBN 978-5-9907691-1-3.

Ссылки 
 
 . Выпуск телепрограммы Росатома «Горизонты атома» от 21.11.2015
 

Бессточные озёра России
Озёра Озёрского городского округа Челябинской области
Хранилища радиоактивных отходов